

Astronomia
 20581 Prendergast – asteroide della fascia principale

Persone
 Davita Prendergast – velocista giamaicana
 John Standish Surtees Prendergast Vereker Gort – generale britannico
 John Barry Prendergast – compositore britannico
 Maurice Prendergast – pittore statunitense
 Segismundo Moret y Prendergast – politico spagnolo
 Sharon Marley Prendergast – cantautrice giamaicana
 Terrence Thomas Prendergast – arcivescovo cattolico canadese